Попівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Попівська волость — Миргородського повіту Полтавської губернії;
 Попівська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії;
 Попівська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Попівська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.